Симона Поп (, р. 25 декабря 1988), в девичестве Симона Дяк () — румынская фехтовальщица-шпажистка, чемпионка Европы и Европейских игр, призёр чемпионатов мира и Европы.

Биография 
Родилась в 1988 году в Сату-Маре. В 2008 году завоевала серебряную медаль чемпионата мира среди юниоров. Быстро попала в национальную сборную, в 2012 году вышла замуж за другого члена национальной сборной — шпажиста Адриана Попа — и взяла его фамилию.

В 2013 году завоевала бронзовую медаль чемпионата мира и серебряную медаль чемпионата Европы. В 2014 году стала чемпионкой Европы. В 2015 году завоевала золотую и бронзовую медали чемпионата Европы, «серебро» чемпионата мира в командной шпаге, а также золотую медаль Европейских игр. В 2016 году стала третьей в командных соревнованиях на чемпионате Европы.

Фехтовальщики Румынии
Чемпионы Европы по фехтованию
Чемпионы Европейских игр по фехтованию
Олимпийские чемпионы от Румынии
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года